Findlater heißen folgende geographischen Objekte:
 Findlater (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Findlater ist der Familienname folgender Personen:
 James Ogilvy, 7. Earl of Findlater (1750–1811), schottischer Adliger
 John Findlater (1926–2013), schottischer Meteorologe
 Rick Findlater, australischer Maskenbildner und Friseur